Mártírok útja, a budapesti Margit körút neve 1945–1992 között
Mártírok útja, az esztergomi Lőrinc utca neve 1948–1990 között
Mártírok útja, Győr
Mártírok útja, Kecskemét
Mártírok útja, Kisvárda
Mártírok útja, Komárom
Mártírok útja, Pécs
Mártírok útja, Székesfehérvár
Mártírok útja, Szolnok
Mártírok útja, Veszprém
Mártírok útja, Zalaegerszeg